Jura  – formaggio svizzero
 La Jura  – opera lirica
 Federazione del Jura  – Associazione di operai dell'omonimo cantone svizzero

Geografia
 Jura  – isola delle Ebridi Interne, in Scozia
 Jura  – comune della Moldavia nel distretto di Rîbnița in Transnistria
 Jura polacco (altopiano Cracovia-Częstochowa) – altopiano della Polonia

Pagine correlate

Giura